Feofanow () ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Alexejewitsch Feofanow (1925–2017), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Jewgeni Iwanowitsch Feofanow (1937–2000), sowjetisch-russischer Boxer

weibliche Form Feofanowa
 Swetlana Jewgenjewna Feofanowa (* 1980), russische Stabhochspringerin